Le terme Pierriche ou Pierrick peut signifier:

Prénom
Pierriche est un prénom masculin dérivé du prénom Pierre et d'origine grecque. Le prénom Pierrick a connu une grande popularité en France où plus de 17 000 Français étaient porteur de ce prénom à partir du début du . La popularité de ce prénom s'est atténuée dans les années 1990. Par exemple, au Canada, Pierre (dit Pierriche) Parenteau, est né en 1813 et est décédé le  (à 80 ans), à Batoche, Saskatchewan, Canada. Il se maria vers 1850 à Red River Settlement, Manitoba, Canada, à Marie Anne Caron.

Littérature
 Pierriche, personnage dans les récits de l'écrivain Paul Stevens (écrivain canadien) (1830-1881).

Toponymes

Canada (Québec)

 Branche Nord-Est de la Pierriche (rivière), Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Pierriche, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Pierriche, Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, dans la région administrative de Côte-Nord.
 Lac Pierriche, La Tuque (Ville), dans la région administrative de Mauricie.
 Lac Pierriche, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Ville), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de Côte-Nord.
 Petite rivière Pierriche, La Tuque (Ville), dans la région administrative de Mauricie.
 Portage Pierriche, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de Côte-Nord.
 Rang Pierriche, Saint-Apollinaire (Ville), MRC Lotbinière, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Rivière Pierriche, La Tuque (Ville), dans la région administrative de Mauricie.
Rivière Pierriche Nord-Ouest, un affluent de la rivière Pierriche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans La Tuque, en Mauricie.
Rivière Pierriche du Milieu, un affluent de la rivière Pierriche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Branche Nord-Est de la Pierriche, un affluent de la rivière Pierriche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Rue Pierriche, Trois-Rivières (Ville), dans la région administrative de Mauricie.
 Ruisseau à Pierriche, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Ville), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de Côte-Nord.
 Réserve de biodiversité projetée du Plateau-de-la-Pierriche, située à 60 km au sud de Saint-Félicien, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, au cœur de la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean et en partie sur le territoire de la ville de la Tuque.